Валерий Петрович Шарий (; , г. Червень, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР (1975).

Достижения 
Тренером Валерия Петровича Шария был Павел Яковлевич Зубрилин, который поставил перед спортсменом цель стать олимпийским чемпионом. Под руководством тренера Зубрилина, Валерий Шарий защитил норматив мастера спорта и оказался в составе сборной команды страны. Он никогда не спорил с тренером и всегда выполнял его указания. Ещё в начале спортивной карьеры Валерия Шария, Павел Зубрилин предрекал ему большие перспективы. Под руководством тренера, Валерий Шарий завоевал звание чемпиона страны среди молодёжи. Также Павел Зубрилин решал бытовые проблемы спортсмена: когда Валерия Шария перед турниром в Таллине не включили в состав команды Вооружённых сил и он не смог жить, как другие спортсмены, в гостинице, тренер добился того, чтобы его подопечного заселили в обыкновенную казарму. Этот турнир спортсмен выиграл. По словам спортсмена, серьёзные результаты пришли после того, как он попал к тренеру Зубрилину.

Чемпион Олимпийских игр 1976 года, чемпион мира (1975—1976), Европы (1975—1976), СССР (1975, 1977, 1978). Победитель двух Спартакиад народов СССР.

Установил 13 мировых рекордов и 15 рекордов СССР.

14 мая 1972 года в московском Дворце спорта «Салют» Шарий потряс мир: три мировых и один всесоюзный рекорды! Сумма троеборья вызвала восторг, изумление — 527,5 кг. На 12,5 кг сумма превышала мировое достижение, установленное месяц назад. Это принесло Валерию путёвку в Мюнхен и реальные шансы на победу. Однако на Олимпиаде-72 два советских средневеса (второй — Павлов) получили нулевые оценки в жиме.
Мировой рекорд Валерия Шария в троеборье остался навечно, так как троеборье вскоре отменили.

Награды 
Награждён орденом Дружбы народов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный олимпийский комитет республики Беларусь
 
 Биография Шария и драма в 1972 году

Тяжелоатлеты СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике